Die siebente U-17-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1996 in Thailand ausgetragen. Das Turnier begann am 17. September und endete am 1. Oktober. Sieger wurde der Oman durch einen 1:0-Sieg gegen die Gastgeber. Die beiden Finalisten qualifizierten sich zusammen mit Dritten Bahrain für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 1997.

Qualifikation 
Thailand war als Gastgeber für die Endrunde gesetzt. Die übrigen Nationen ermittelten die weiteren Teilnehmer. Dabei setzte sich in einer Gruppe in Nagoya Japan gegen Malaysia, Bangladesch und Brunei durch. In einer anderen Gruppe konnte sich in Seoul Südkorea gegen Indonesien, Laos und Taiwan durchsetzen.

Endrunde 
Die Endrunde wurde vom 17. September bis 1. Oktober 1996 in Chiang Mai ausgetragen.

Gruppe A

Gruppe B

Finalspiele

Ergebnis 
Die Finalisten Oman und Thailand sowie der Dritte Bahrain qualifizierten sich für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 1997.

Weblinks 
 7th Asian U-16 Championship 1996 auf rsssf.com (englisch)

1996
Fußballveranstaltung 1996
Sportveranstaltung in Thailand
Fußball (Thailand)